Нарынский район (Киргизия)
 Нарынский район (Узбекистан)